Dies ist eine Liste von Leuchttürmen in Norwegen. Entlang der 83.000 Kilometer langen norwegischen Küste wurden insgesamt über 200 Leuchttürme gebaut, von denen jedoch nur etwa 150 gleichzeitig in Betrieb waren. Das erste Leuchtfeuer in Norwegen wurde mit dem Lindesnes fyr im Jahre 1655 errichtet. Der 1932 fertiggestellte Leuchtturm Anda fyr war der letzte. Alle Leuchttürme sind heute unbemannt und funktionieren automatisch.

Die Jahreszahlen hinter jedem Leuchtturm beziehen sich auf die Fertigstellung und auf die Umstellung auf automatischen Betrieb.

Liste

Literatur 
 Eli Johanne Ellingsve: Finn Et Fyr: A Guide to the Norwegian Lighthouses. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2007, ISBN 978-82-519-2203-6

Weblinks

Einzelnachweise 

!Liste
Norwegen